Daubach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Daubach (Hunsrück), Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Daubach (Westerwald), Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Ansiedlungen:
 Hof Daubach, Gehöft bei Wolzhausen, Gemeinde Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Gewässer:
 Daubach (Daubach), linker Zufluss des Daubach (Gelbach) vor der Häusgesmühle von Daubach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Daubach (Ellerbach), rechter Zufluss des Ellerbachs gegenüber Bockenauer Schweiz, Ortsgemeinde Bockenau, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Daubach (Gelbach), rechter Zufluss des Gelbachs nach Giershausen, Ortsgemeinde Isselbach, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Daubach (Glemsbach), linker Zufluss des hier noch Einsiedelbach genannten Glemsbachs (zur Erms) vor Glems, Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Daubach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn bei Langenscheid, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Daubach (Perf), rechter Zufluss der Perf bei Wolzhausen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Siehe auch:
 Taubach